Puchar Świata w narciarstwie alpejskim kobiet sezon 2008/2009 to 43. edycja tej imprezy. Cykl ten rozpoczął się w austriackim Sölden 25 października 2008 roku, a zakończył 15 marca 2009 roku w szwedzkim Åre (kombinacja drużynowa mieszana). W porównaniu z ostatnim cyklem zawodów Pucharu Świata w programie startów znalazły się nowe miejscowości: La Molina w Hiszpanii i Bansko w Bułgarii.

Reprezentantki Polski trzykrotnie zdobywały punkty: Katarzyna Karasińska zajęła 25. miejsce w slalomie 30 listopada 2008 roku w Aspen, a Agnieszka Gąsienica-Daniel zajęła 26. miejsce w gigancie 25 października 2008 roku w Sölden i 28. miejsce w slalomie 30 listopada 2008 roku w Aspen.

Podium zawodów

Indywidualnie

Drużynowa kombinacja mieszana

Klasyfikacje

Zobacz też 
 Puchar Świata w narciarstwie alpejskim mężczyzn 2008/2009

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 Klasyfikacje na stronie FIS-u
 Program i wyniki na stronie www.ski-db.com

Puchar Świata w narciarstwie alpejskim 2008/2009

de:Alpiner Skiweltcup 2008/2009#Podestplatzierungen Damen